Dandy (posteriormente Dandy Dungeon) é um jogo eletrônico ao estilo calabouço para Atari 8-bit. Dandy foi um dos primeiros jogos que oferecia uma jogabilidade cooperativa de quatro jogadores e um editor de fases. Alegadamente mais tarde, o jogo serviu de inspiração para o jogo popular de Atari chamado de Gauntlet, que que se tornou uma série.

História

O começo 
O jogo Dandy foi criado quando John Palevich teve influência pelo jogo "Dungeons & Dragons".

Dark Chambers 
Após servir como inspiração para o jogo Gauntlet (o que casou um processo por parte de Palevich contra a Atari Games, divisão arcade, por plágio), a Atari refez o jogo Dandy para os consoles Atari 2600 e 7800 e microcomputadores domésticos de sua linha 8-bit com o nome "Dark Chambers" e dessa vez com os devidos créditos e royalties à John Palevich.

Ver também 
Família Atari de 8-bits
Atari 2600
Atari 7800

Jogos eletrônicos de 1983
Jogos eletrônicos de ação e aventura
Jogos eletrônicos com conteúdo de jogabilidade gerado pelo usuário